Castle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Castle Township (Kansas)
 Castle Township (Oklahoma)